Tolstrup kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Tolstrup (Almind Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Almind Sogn, Viborg Kommune
 Tolstrup (Brønderslev Kommune) – en bebyggelse i Tolstrup Sogn, Brønderslev Kommune
 Tolstrup (Dølby Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Dølby Sogn, Skive Kommune
 Tolstrup (Herslev Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Herslev Sogn, Fredericia Kommune
 Tolstrup (Hjallerup Sogn) – en bebyggelse i Hjallerup Sogn, Brønderslev Kommune
 Tolstrup (Horsens Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Tolstrup Sogn, Horsens Kommune
 Tolstrup (Næsborg Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Næsborg Sogn, Vesthimmerlands Kommune
 Tolstrup (Nørre Felding Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Nørre Felding Sogn, Holstebro Kommune
 Tolstrup (Ringsted Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Ringsted Sogn, Ringsted Kommune
 Tolstrup (Særløse Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Særløse Sogn, Lejre Kommune
 Tolstrup (Them Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Them Sogn, Silkeborg Kommune
 Tolstrup (Uggerby Sogn) – en bebyggelse i Uggerby Sogn, Hjørring Kommune
 Tolstrup (Ulbjerg Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Ulbjerg Sogn, Viborg Kommune
 Tolstrup (Vejlby Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Vejlby Sogn, Norddjurs Kommune
 Tolstrup (Øster Egesborg Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Øster Egesborg Sogn, Vordingborg Kommune
 Tolstrup (Års Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Aars Sogn, Vesthimmerlands Kommune